Витцель () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Витцель, Карл Эрнст (1884—1976) — немецкий военно-морской деятель, генерал-адмирал.
 Витцель, Майкл (род. 1943) — американский индолог и санскритолог.